Miejscowości w Polsce:
 Mieleszkowce Pawłowickie
 Mieleszkowce Zalesiańskie